Cinquecento kan betrekking hebben op:

 een begrip uit de kunstgeschiedenis, zie Cinquecento (kunstgeschiedenis)
 een model van FIAT, zie Fiat Cinquecento